Валерья́н, Валериа́н — мужское русское личное имя латинского происхождения; восходит к  (притяжательное прилагательное к ) — «валериев», «потомок Валерия». Валерии — древнеримский патрицианский род. Помимо этого, в древнеримской мифологии «Валерианус» — эпитет Марса. , как и , образовано от «» — «быть сильным, здоровым». Традиционная церковная форма имени — Уалериа́н. Русский именослов содержит этимологически родственное имя Валерий.

В христианском именослове имя Валериан соотносится с несколькими раннехристианскими святыми: мучеником Валерианом († 166), пострадавшим за веру вместе со св. Иустином Философом; Валерианом Римским († 230), женихом св. Цецилии; Валерианом Трапезундским, пострадавшим за веру во время гонений на христиан императора Диоклетиана (конец III века); и другими.

Имя Валерьян относится к редким именам; А. В. Суперанская и А. В. Суслова на основании обработки статистики именования новорождённых в Ленинграде в 1988 году относили его к числу имён ограниченного распространения (то есть с частотностью от 2 до 20 промилле на 1000 учтённых).

Производные формы имени: Валера, Лера, Леруня, Леруся, Леруха, Леруша, Валя, Валюня, Валюся, Валюха, Валюша, Вака, Валерьянка, Валерьяша.

Разговорные формы: Аверьян, Оверьян, Лаверьян.

От разговорных форм имени образовались русские фамилии Аверьянов и Оверьянов, что свидетельствует о распространённости имени Валерьян в прошлом.

В советскую эпоху фиксировалось новообразованное женское парное имя к Валериану — Валериана.

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 3 февраля, 23 февраля, 17 мая, 14 июня, 26 сентября, 28 сентября, 7 ноября, 5 декабря, 12 декабря
 Католические: 14 апреля, 13 мая, 23 июля, 15 сентября, 17 сентября, 27 ноября, 28 ноября, 15 декабря

Примечания 

Русские мужские имена
Эпитеты древнеримских божеств